
McIntosh, Macintosh, ou Mackintosh (em gaélico: Mac an Tòisich) pode referir-se a:

Produtos e marcas
Macintosh - uma marca de computadores pessoais da Apple Inc.
McIntosh (maçã) - uma variedade de maçãs

Pessoas
David McIntosh
Robbie McIntosh
Stephanie McIntosh

Localidades
McIntosh (Alabama)
McIntosh (Dacota do Sul)
McIntosh (Flórida)
McIntosh (Minnesota)
Condado de McIntosh

Outros
5061 McIntosh

Desambiguação
Desambiguações de topônimos